Charlotte Schulze ist der Name folgender Personen:

* Charlotte Schulze (1835–1904), deutsche Schriftstellerin, siehe Charlotte Regenstein
 Charlotte Schulze (Juristin) (* 1953), deutsche Juristin und Hochschullehrerin